Фрэнк Фэйлен (), имя при рождении Чарльз Фрэнсис Раф (; 8 декабря 1905 — 2 августа 1985) — американский актёр кино и телевидения 1930—1970-х годов.

На протяжении своей кинокарьеры, охватившей период с 1936 по 1968 год, Фэйлен играл преимущественно характерные и эпизодические роли, часто без указания его имени в титрах. В общей сложности он появился в 192 фильмах, среди которых такие признанные картины, как «Унесённые ветром» (1939), «Гроздья гнева» (1940), «Сержант Йорк» (1941), «Янки Дудл Денди» (1942), «Гордость янки» (1942) и «Приключения в Палм-Бич» (1942). Своим наиболее памятные роли Фэйлен сыграл в фильмах «Потерянный уик-энд» (1945), «Эта замечательная жизнь» (1946), «Дорога в Рио» (1947), «Кровь на Луне» (1948), «Уличная гонка» (1948), «Детективная история» (1951), «Бунт в тюремном блоке № 11» (1954), «Перестрелка у корраля О-Кей» (1957) и «Смешная девчонка» (1968).

На телевидении Фэйлен более всего известен по исполнению роли отца заглавного героя в многолетнем ситкоме «Успех Доби Гиллиса» (1959—1963).

Ранние годы и начало карьеры 
Фрэнк Фэйлен, имя при рождении Чарльз Фрэнсис Раф, родился 8 декабря 1905 года в Сент-Луисе, Миссури, США. Его родителями были Отто Раф () и Мадлен Кьюзик (), дуэт акробатов и певцов, которые выступали в плавучем театра, курсировавшем по реке Миссисипи (по другим сведениям, дуэт родителей назывался Ruf and Clark). В младенчестве его уже вывозили на сцену в детской коляске, а немного повзрослев, он стал выходить на сцену в комических сценках. Закончив школу в Кирквуде, Миссури, Фрэнк вернулся на сцену в качестве комика и мима.

Став в 18 лет профессиональным актёром, Фэйлен стал гастролировать по стране на протяжении конца 1920-х и начала 1930-х годов как клоун и позднее — как певец и акробатический танцор. В 1936 году, когда гастрольный тур Фэйлена проходил через Лос-Анджелес, он прошёл в Голливуде экранный тест, начав карьеру киноактёра.

Карьера в кинематографе 
На протяжении первых девяти лет своей карьеры Фэйлен играл эпизодические и малые ролей, главным образом, на студии Warner Bros. Об этих микроскопических ролях он позднее говорил: «Если вы чихнули, то пропустили меня». В 1936 году Фэйлен появился в десяти фильмах, среди которых такие успешные, как криминальная драма с Эдвардом Г. Робинсоном «Пулями или голосами» (1936), где сыграл мелкого рэкетира, приключенческая мелодрама с Эдмондом О’Брайеном и Хамфри Богартом «Китайский клиппер» (1936), где был метеорологом, и популярный мюзикл «Золотоискатели 1937 года» (1936) (во всех трёх фильмах его имя не было указано в титрах). В 1937 году Фэйлен сыграл в 17 фильмах, включая такие значимые, как криминальная драма с Клодом Рейнсом «Они не забудут» (1937), где он был репортёром, спортивная криминальная драма с Робинсоном, Богартом и Бетт Дейвис «Кид Калахад» (1937) (в обоих фильмах его имя было указано в титрах), а также нуарная криминальная драма с Богартом и Дейвис «Меченая женщина» (1937), где он был таксистом, и тюремная драма с О’Брайеном, Энн Шеридан и Богартом «Сан-Квентин» (1937), где у него была небольшая роль заключённого.

В 1938 году у Фэйлена было четыре картины, среди которых романтическая комедия с Эрролом Флинном и Оливией дэ Хэвилленд «Четверо — уже толпа» (1938), где он был таксистом, и приключенческая комедия Metro-Goldwyn-Mayer с Кларком Гейблом «Слишком рискованно» (1938). В 1939 году Фейлен сыграл в 18 фильмах, начиная с эпопеи «Унесённые ветром» (1939), где у него была эпизодическая роль солдата. У него также были небольшие роли (без указания в титрах) в криминальной комедии с Джеймсом Стюартом и Клодетт Кольбер «Этот замечательный мир» (1939), нуарной криминальной драме с Богартом «Преступление тебе с рук не сойдёт» (1939), криминальной драме с Джорджем Рафтом «Невидимые полосы» (1939) и приключенческой мелодраме с Честером Моррисом «Пятеро вернулись назад» (1939).

В 1940 году Фэйлен сыграл в драме с Генри Фондой «Гроздья гнева» (1940), а также ещё в 16 картинах, среди которых нуарная драма с Рафтом, Богартом и Шеридан «Они ехали ночью» (1940), музыкальная спортивная мелодрама с Кэгни «Завоевать город» (1940) и криминальная комедия с Богартом и Робинсоном «Брат „Орхидея“» (1940).

Среди 17 фильмов Фэйлена в 1941 году были биографическая драма с Гэри Купером «Сержант Йорк» (1941), диснеевская комедия «Несговорчивый дракон» (1941), где он был дирижёром оркестра, романтическая комедия с Джеймсом Стюартом и Хэди Ламарр «Приходи ко мне жить» (1941), биографическая мелодрама с Грир Гарсон «Цветы в пыли» (1941) и криминальная комедия с Эрролом Флиннои «Шаги в темноте» (1941). В 1942 году Фэйлен появился в 19 фильмах, среди которых такие значимые, как биографическая драма с Кэгни «Янки Дудл Денди» (1942), где он был сержантом на параде, спортивная биографическая драма с Гэри Купером «Гордость янки» (1942), где он сыграл одного из тренеров, романтическая комедия с Клодетт Кольбер и Джоэлом Макри «Приключения в Палм-Бич» (1942), где он сыграл таксиста, шпионская драма с Богартом «Через океан» (1942), где у него была роль мелкого торговца, военная драма с Брайаном Донлеви «Остров Уэйк» (1942), где у него была эпизодическая роль морского пехотинца, и приключенческая комедия с Лорелом и Харди «Авось прорвёмся!» (1942), где он был суровым железнодорожным детективом.

В 1943 году Фэйлен появился в рекордных для себя 24 фильмах, включая военную мелодраму со Спенсером Трейси «Парень по имени Джо» (1943), мюзиклы «Вся банда в сборе» (1943) и «Благодари судьбу» (1943), а также романтическую комедию с Ланой Тёрнер «Немного опасный» (1943) и военный экшн с Рэндольфом Скоттом «Корвет K-225» (1943). Год спустя у Фэйлена было восемь фильмов, включая семейную комедию с Чарльзом Лоутоном «Кантервильское привидение» (1944) и мелодраму с Полом Лукасом «Адрес неизвестен» (1944).

Настоящий прорыв пришёл к Фэйлену в 1945 году на студии Paramount Pictures, когда он исполнил роль Бима, пугающе циничного медбрата-садиста в палате для алкоголиков больницы «Бельвью», который мучил алкоголика в исполнении Рэя Милланда, в оскароносном фильме «Потерянный уик-энд» (1945). Хотя роль заняла всего четыре минуты экранного времени, Фэйлен был настолько силён в этой отвратительной роли, что за ним укоренилась слава садиста или холодного злодея в последующих фильмах. В том же году у него было ещё семь фильмов, включая эпизодические роли в биографической мелодраме с Джоном Гарфилдом «Гордость морской пехоты» (1945) и романтической комедии с Джоан Фонтейн «Интриги Сьюзен» (1945).

Одной из самых знаменитых ролей Фэйлена стала роль дружелюбного таксиста Эрни Бишопа в рождественской сказке Фрэнка Капры с Джеймсом Стюартом «Эта замечательная жизнь» (1946). Среди прочих восьми фильмов года наиболее заметными были фильм нуар с Аланом Лэддом «Синий георгин» (1946), мелодрама с Оливией де Хэвилленд «Каждому своё» (1946) и мюзикл с Фредом Астером «Голубые небеса» (1946).

В 1947 году Фэйлен сыграл запоминающуюся роль в приключенческой музыкальной комедии с Бобом Хоуом и Бингом Кросби «Дорога в Рио» (1947), а также появился в семи других фильмах, включая мелодраму с Бетти Хаттон «Злоключения Полины» (1947) и вестерн с Барбарой Стэнвик и Рэем Милландом «Калифорния» (1947). Среди четырёх фильмов Фэйлена в 1948 году были вестерны «Кровь на Луне» (1948) с Робертом Митчемом, где он сыграл значимую роль преступного индейского агента, и «Тихоня Смит» (1948), в котором Фэйлен сыграл наёмного убийцу, которого застрелил заглавный герой, железнодорожный детектив в исполнении Алана Лэдда. Фэйлен также предстал в образе главаря криминального синдиката в фильме нуар с Джорджем Рафтом «Уличная гонка» (1948). Как написала историк кино Андреа Пассафиуме, в этом фильме Фейлен «создаёт образ особенно ужасного злодея, почти такого же садиста, которого он сыграл в роли санитара в „Потерянном уикэнде“ (1945)».

В 1950 году Фэйлен сыграл в трёх вестернах — «Орёл и ястреб» (1950) с Джоном Пейном, «Невадец» (1950) с Рэндольфом Скоттом и «Медный каньон» (1950) с Рэем Милландом. В фильме нуар с Гленном Фордом «Осуждённый» (1950) Фэйлен был заключённым, который доносит администрации о готовящемся побеге, после чего его убивают. Фэйлен также был сержантом в семейной комедии о говорящем муле «Фрэнсис» (1950). На следующий год Фэйлен сыграл одного из детективов в фильме нуар Уильяма Уайлера «Детективная история» (1951) с Кирком Дугласом в главной роли. У Фэйлена также были небольшие роли в фильме нуар «Четырнадцать часов» (1951) и в музыкальной криминальной комедии с Бобом Хоупом и Хэди Ламарр «Мой любимый шпион» (1951). В 1952 году Фэйлен появился в трёх картинах — фильме нуар Эдварда Дмитрика «Снайпер» (1952), спортивной мелодраме с Робертом Митчемом и Сьюзен Хэйворд «Необузданные» (1952) и вестерне с Рэндольфом Скоттом «Петля палача» (1952).

В 1953 году в фильме нуар «Ривер-стрит, 99» (1953) Фэйлен создал образ симпатичного диспетчера автопарка, сочувствующего и помогающего своему другу, честному таксисту и бывшему боксёру (Джон Пейн), который оказывается под подозрением в убийстве. Год спустя в тюремной драме Дона Сигела «Бунт в тюремном блоке № 11» (1954) у Фэйлена была крупная роль комиссара штата по делам тюрем, бескомпромиссность и жестокость которого в отношении заключённых приводит к бунту и человеческим жертвам. Далее последовали такие картины, как музыкальный экшн с Джеком Карсоном «Красные подвязки» (1954), вестерн с Джорджем Монтгомери «Одинокий стрелок» (1954), военная мелодрама с Аланом Лэддом «История Макконнелла» (1955) и приключенческая мелодрама с Рори Кэлхуном «Грабители» (1955).

В 1956 году Фэйлен сыграл в пяти фильмах, включая военную драму с Джеффом Чандлером «Очистить территорию» (1956), вестерн с Рэндольфом Скоттом «7-ая кавалерия» (1956) и криминальной мелодраме со Скоттом Брейди в роли детектива полиции «Кошмар в полночь» (1956), где Фэйлен сыграл важную роль владельца автомастерской, связанного с группой преступников. В 1957 году у Фэйлена была значимая роль продажного шерифа в престижном вестерне «Перестрелка у корраля О-Кей» (1957) с участием Берта Ланкастера и Кирка Дугласа. После криминальной мелодрамы «Дино» (1957) с участием Сола Минео и Брайана Кита Фэйлен следующий раз появился на большом экране лишь три года спустя в комедийном вестерне с участием Джона Уэйна «На север, на Аляску» (1960). После трёх малопримечательных комедий в 1968 году Фэйлен в последний раз сыграл в кино, завоевав признание критики за исполнение роли ирландского театрального менеджера в музыкальной мелодраме «Смешная девчонка» (1968) с Барбарой Стрейзанд в заглавной роли.

Карьера на телевидении 
За свою телевизионную карьеру, охватившую период с 1955 по 1978 год, Фэйлен сыграл в 142 эпизодах 23 различных сериалов, среди которых «Освободите место для папочки» (1955), «Мэверик» (1958), «Разыскивается живым или мёртвым» (1958), «Театр Зейна Грэя» (1959), «Великое приключение» (1963), «Моя мать — машина» (1963—1965, 2 эпизода), «Деревенщина из Беверли-Хиллз» (1966), «Станция Юбочкино» (1968), «Эта девушка» (1970, 2 эпизода) и «Медэксперт Куинси» (1978).

Более всего Фэйлен известен по роли владельца продуктовой лавки Герберта Т. Гиллиса, доброго, но страдающего и порой раздражённого отца главного героя, подростка Доби Гиллиса в ситкоме «Успех Доби Гиллиса», который выходил в эфир на канале CBS с 1959 по 1963 год. Фэйлен сыграл в 118 эпизодах этого телесериала, а также в вышедшем позднее телефильме «Что случилось с Доби Гиллисом?» (1977).

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Фрэнк Фэйлен был «опытным характерным актёром, 70-летняя карьера которого, начавшись на сцене плавучего театра на реке Миссисипи, с 1936 года по 1978 год протекала в кино и на телевидении», где он сыграл более чем в 400 фильмах и программах.

Фэйлен «специализировался на ролях среднего парня, и он был в равной степени силён как в положительных, так и в отрицательных ролях». Он часто представал в образе гангстеров, полицейских, таксистов, барменов и фабричных рабочих.

Фэйлен появился в двух фильмах, удостоенных кинопремии «Оскар» как лучшая картина — «Унесённые ветром» (1939) и «Потерянный уикэнд» (1945). Он также сыграл в восьми фильмах, которые номинировались на «Оскар» как лучшая картина — «Гроздья гнева» (1940), «Цветы в пыли» (1941), «Сержант Йорк» (1941), «Янки Дудл Денди» (1942), «Гордость янки» (1942), «Остров Уэйк» (1942), «Эта замечательная жизнь» (1946) и «Смешная девчонка» (1968). Его самая заметная роль пришлась на фильм 1945 года «Потерянный уикэнд», в котором он сыграл «медбрата, мучившего Рэя Милланда».

Однако самым широко известным персонажем Фэйлена стал Герберт Т. Гиллис, отец главного героя в телесериале «Успехи Доби Гиллиса», который шел с 1959 по 1963 год.

Личная жизнь 
С 1928 вплоть до своей смерти в 1985 году Фэйлен был женат на актрисе Кэрол Хьюз, которую более всего помнят по роли  в киносериале 1940 года «». У пары родились две дочери — Кэрол Фэйлен (), ставшая актрисой, и Кей Фэйлен ().

Смерть 
Фрэнк Файлен умер 2 августа 1985 года в Бербанке, Калифорния, после продолжительного респираторного заболевания в возрасте 79 лет.

У Файлена остались жена, актриса Кэрол Хьюз, с которой он прожил 57 лет, дочери Кэтрин Филбин и Кэрол Джонс, и трое внуков.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Фрэнк Фэйлен на сайте Turner Classic Movies

Киноактёры США